Sky Tower oder Skytower steht für folgende Bauwerke:

 Sky Tower (Abu Dhabi), Wolkenkratzer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
 Sky Tower (Auckland), Fernmeldeturm in Auckland, Neuseeland
 Sky Tower (Breslau), Hochhaus in Breslau, Polen
 Sky Tower (Bukarest), Hochhaus in Bukarest, Rumänien
 Sky Tower (Tirana), Gebäude in Tirana, Albanien
 Skytower in Frankfurt am Main, siehe Sitz der Europäischen Zentralbank

Siehe auch:
 Tuntex Sky Tower, Wolkenkratzer in Kaohsiung, Taiwan